Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 10. až 14. lednem 2018. Účastní se jí sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo osmnáct do navazujícího mužského singlu. Šestnáct řádně a Kanaďan Peter Polansky s Italem Matteem Berrettinim jako tzv. šťastní poražení po odstoupení Krajinoviće s Luem v týdnu před začátkem dvouhry.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018